Groveland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Groveland Township (LaSalle County, Illinois)
 Groveland Township (Tazewell County, Illinois)
 Groveland Township (Kansas)
 Groveland Township (Michigan)
 Groveland Township (South Dakota)